Hargnies ist der Name zweier Gemeinden im Norden Frankreichs:

 Hargnies (Ardennes)
 Hargnies (Nord)